Itzig steht für:

 Itzig, jiddische Variante des Namens Isaak
 Itzig (Ethnophaulismus), antisemitisches Kollektivum für Juden
 Itzig (Familie), Berliner Familie
 Itzig (Hesperingen), Ortsteil von Hesperingen, Luxemburg

Siehe auch:
 Itzigsohn
 Itzik